Sujatha Mohan, une chanteuse de playback indienne.
 Sujatha Mohan, une ophtalmologue indienne.